Santa Vittoria může znamenat:

 Nughedu Santa Vittoria – italská obec v provincii Oristano v regionu Sardinie,
 Santa Vittoria d'Alba – italská obec v provincii Cuneo v oblasti Piemont,
 Santa Vittoria in Matenano – italská obec v oblasti Marche.

Související články 

 Vittoria